Echipa feminină de handbal a Germaniei este echipa națională care reprezintă Germania în competițiile interțări oficiale sau amicale de handbal feminin. Ea este guvernată de Asociația Germană de Handbal (Deutscher Handball-Bund).

Palmares
Campionatul Mondial 
 medalie de aur în 1993
 medalie de bronz în 1997 și 2007

Campionatul European
 medalie de argint în 1994

Rezultate

Rezultate olimpice

Rezultate la Campionatul Mondial

Rezultate la Campionatele Europene

Rezultate la alte competiții 
 Cupa Møbelringen 2011: locul 2
 Trofeul Carpați 2013: locul 2
 Trofeul Carpați 2008: locul 3
 Trofeul Carpați 1997: locul 3
 Trofeul Carpați 1992: locul 3

Echipa 
Echipa pentru Campionatul Mondial de Handbal Feminin din 2021:

Antrenor principal: Henk Groener

Antrenori 
Ekke Hoffmann (2001–2005)
Armin Emrich (2005–2009)
Rainer Osmann (2009–2011)
Heine Jensen (2011–2014)
 Jakob Vestergaard (2014–2015)
 Michael Biegler (2016–2017)
 Henk Groener (2018-2022)
 Markus Gaugisch (din 2022)

Jucătoare notabile

Cele mai selecționate jucătoare

Cele mai bune marcatoare

Note

Vezi și 
Echipa de handbal feminin a RDG

Legături externe 
 Pagina oficială
 Profil pe pagina IHF

 
Germania
Handbal